Magdala est une ville de Thuringe en Allemagne.
 Magdala est une ville d'Israël.
 Magdala était une ville d'Éthiopie, aujourd'hui Amba Mariam.
 Magdala est une woreda d'Éthiopie.
   La Tour Magdala est un bâtiment emblématique de Rennes-le-Château.
 Magdala est le titre d'un film français réalisé par Damien Manivel et sorti en 2022.